BIW steht für:
 Bath Iron Works, eine Werft in den USA
 Bürger in Wut, eine Wählervereinigung in Deutschland
 den IATA-Code der Billiluna Station in Westaustralien
 Body in white, Rohkarosserie im Automobilbau

BIW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Bautzen (für Bischofswerda)

biw steht für:
 Kol (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Makaa-Njem-Sprachen innerhalb der Bantusprachen

BIW